Фермата може да се отнася за:

 ферма̀та – удължаване по преценка на изпълнителя на музикална нота, акорд или почивка извън определената времева стойност, както и знакът, обозначаващ такова удължаване
 „Фермата“ – тв предаване
 „The Farm“ (в превод „Фермата“) – музикална група от Ливърпул, Англия

Вижте също 
 Ферма
 Ферма (пояснение)